Heracleum tragoides är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Heracleum tragoides ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
tragoides